Osoby o tym nazwisku:
 Franco Fanti – włoski kolarz
 Konstanty Fanti – polski hydrotechnik
 Stanisław Fanti – powstaniec styczniowy

Inne:
 Fanti – drugi singel zespołu Gedeon Jerubbaal